Die Spielzeit 1972/73 war die 24. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Auf die Saison 1972/73 wurde die Anzahl Mannschaften von 8 auf 10 erhöht.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

2. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1972_1973
Handballsaison 1972/73